Estação Las Torres (Metrô de Santiago) — estação do Metrô de Santiago], Chile
 Estação Las Torres (SITVA) — estação do Metrocable de Medellín, Colômbia
 Estação Las Torres (VLT da Cidade do México) — estação do VLT da Cidade do México, México

Las Torres